Джордж Кэмерон:
 Кэмерон, Джордж Харви — физик, вместе с Р. Э. Милликеном выполнял исследования по существованию космических лучей. 
 Кэмерон, Джордж Гленн (1905—1979) — американский ассириолог и иранист.